Erwin steht für:

 Erwin, männlicher Vorname
 Erwin, Maskottchen von FC Schalke 04, siehe FC Schalke 04 #Maskottchen
 Bunker Erwin, Codenamen für den Kommandobunker Börfink
 Orkan Erwin, anderer Name für Orkan Gudrun, Wetterereignis
 erwin Data Modeler, Software zur Erstellung von Entity-Relationship-Modellen unter Microsoft Windows

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Erwin (Arkansas), im Prairie County
 Erwin (Illinois), im Schuyler County
 Erwin (Indiana), im Posey County
 Erwin (Mississippi), im Washington County
 Erwin (North Carolina), im Harnett County
 Erwin (Oregon), im Baker County – nicht mehr existent
 Erwin (South Carolina), im Lancaster County
 Erwin (South Dakota), im Kingsbury County
 Erwin (Tennessee), im Unicoi County
 Erwin (Texas), im Grimes County
 Erwin (West Virginia), im Preston County
 Erwin Heights, im Davidson County, North Carolina
 Erwin Park, im Darlington County, South Carolina

Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 Erwin Creek, Fließgewässer im Judith Basin County, Montana
 Erwin Pond, See im Steuben County, New York

Erwin ist der Familienname folgender Personen:
 Birgit Erwin (* 1974), deutsche Schriftstellerin
 Joachim Erwin (1949–2008), deutscher Politiker (CDU), Oberbürgermeister von Düsseldorf
 Pee Wee Erwin (1913–1981), US-amerikanischer Trompeter
 Ralph Erwin (eigentlich Erwin Vogl, Pseudonym Harry Wright; 1896–1943), österreichischer Komponist

Siehe auch:
 Erwin Lake
 Erwinotypie, fotomechanisches Kunstdruckverfahren
 Ervine
 Erwein